Бобаја има више значења:

 Бобаја (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Бобаја (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији